

Sigle 
 Blind Lemon Jefferson – musicista e cantante blues statunitense

Codici 
 BLJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Batna (Algeria)
 blj – codice ISO 639-3 della lingua bolongan